Saanich bezeichnet
 eine Stadt in British Columbia, siehe Saanich (British Columbia)
 ein nordamerikanisches Indianervolk, siehe Saanich (Volk)
 Saanich (Sprache), die in diesem Volk benutzte Sprache